Аврелия Фадила (; * 118; † 135) е принцеса от династията на Антонините.

Биография 
Тя е по-голямата дъщеря на римския император Антонин Пий и Фаустина Стара. Сестра е на Фаустина Млада (съпруга на римския император Марк Аврелий), Марк Аврелий Фулв Антонин († преди 138) и Марк Галерий Аврелий Антонин († преди 138).

Фадила се омъжва за Луций Ламия Силван (суфектконсул 145 г.), който е син на Луций Фунданий Ламия Елиан и Рупилия Ания, дъщеря на дъщеря на Луций Скрибоний Либон Рупилий Фруги Бон и Салонина Матидия, племенница на император Траян. През 120 г. или 140 г. тя ражда дъщеря Силвана, която се омъжва за Марк Аний Север (суфектконсул).

Аврелия Фадила е баба на Фабия Орестила, която става през 192 г. съпруга на Гордиан I.

Източници 

Жени от Древен Рим